

Майське сільське поселення — сільське поселення, Абатський район, Тюменська область
 Майське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область